Francovich steht für:

 Francovich-Entscheidung, Kurzbezeichnung für das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Francovich

Francovich ist der Familienname folgender Personen:

 Riccardo Francovich (1946–2007), italienischer Mittelalterarchäologe

Siehe auch:
 Frankowitsch